Sdievo kan syfta på:

Bulgarien 

 Sdievo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ajtos, 
 Sdievo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Nova Zgora,